Radoviš kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Radovisj (kommun), 
 Radoviš, ort, Opsjtina Radovisj,